Rososz est le nom de :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Rososz, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Rososz, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Rososz, village du powiat de Grójec
 Rososz, village du powiat de Mińsk 
 Rososz, village du powiat d'Ostrołęka 
 Rososz, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka 
 Rososz, village du powiat de Siedlce